ASL steht für:

 Above Sea Level, Höhe über dem Meeresspiegel
 Action Semantic Language, Definitionssprache für Details in UML-Diagrammen
 Advanced Squad Leader, Konfliktsimulationsspiel von Avalon Hill
 Age, Sex, Location? (Alter, Geschlecht, Ort?), häufige Eröffnungsfrage in anonymen Chatrooms, siehe auch Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#A
 American Sign Language, Gebärdensprache in den USA, Kanada sowie Teilen von Mexiko
 Ammoniumsulfatlösung, Düngemittel in der Landwirtschaft
 AnGeL Scripting Language, eine Programmiersprache die vom AnGeL-Bot (IRC) benutzt wird
 Anti-Streptolysin, ein Labormarker zum Nachweis einer Streptokokken-Infektion
 Anschlussleitung, die letzte Meile eines Telefonanschlusses; siehe Teilnehmeranschlussleitung
 Apache Software License,  die Freie-Software-Lizenz der Apache Software Foundation
 Application Services Library, gemeinfreies Framework für das Application Management
 Argininosuccinat-Lyase, ein Enzym, das die Spaltung von Argininosuccinat in Arginin und Fumarat katalysiert
 Arterial Spin Labeling, ein Verfahren der Magnetresonanzperfusionsbildgebung
 Attack Scripting Language, Skriptsprache für Attack-Tool-Kit-Plug-ins (nicht zu verwechseln mit Nessus Attack Scripting Language!)
 Außerschulischer Lernort, Schüler lernen im Elternhaus, in Jugendgruppen oder z. B. auf Reisen
 Autobacs Seven, ehemaliger japanischer Automobilhersteller
 Automated Scaling Listener, Dienst in der Rechentechnik
 Automated Securities Lending and Borrowing Service, Wertpapierleihsystem der Clearstream International SA
 Average Sentence Length, Lesbarkeitsindex, ausgedrückt durch die durchschnittliche Sätzlänge
 Axpo Super League, der Name der höchsten Spielklasse im schweizerischen Fußball zwischen 2003 und 2012
 Brennabor Typ ASL, Personenkraftwagen von 1928
 Bahnhof Scheeßel (DS100-Code)

ASL steht für die folgenden Organisationen:

 Air Serbia, eine serbische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Airport Services Leipzig, eine Abfertigungsgesellschaft am Flughafen Leipzig/Halle und hundertprozentige Tochter der Deutschen Lufthansa
 American Sons of Liberty (auch "ASOL" oder "ASoL"), konservative amerikanische Organisation
 American Soccer League, verschiedene Fußball-Profiligen der USA
 Anton Schlüter München, Traktorenhersteller ASL
 Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung – der Fachbereich FB06 an der Universität Kassel
 Arbeitsgemeinschaft für selbstbestimmtes Leben schwerbehinderter Menschen e.V., Berlin
 ASL-Mücke Motorsport, ein Rennteam in der Autorennsportserie DTM
 ASL Animationsstudio Ludewig, ein Zeichentrickfilmproduzent (Der kleine Eisbär, Winnetoons, Fix und Foxi, Pauli) in Hamburg
 Association for Symbolic Logic, eine Vereinigung von Logikern
 Autobacs Sportscar Laboratory, ein kleiner japanischer Produzent von Sportwagen
 Aircraft Services Lemwerder, ein zu EADS gehörender Flugzeugbauer in Lemwerder
 Austrian Softball League
 ASL Electronic, Vertrieb von Lichttechnik in der Schweiz
 Salzlandkreis (für Aschersleben), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:

Abkürzung